Пуэбла-де-Педраса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 17,61 км². Население — 70 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии